Borbone di Spagna – ramo dei Borbone discendente da Filippo V di Spagna
 Alfonso di Borbone-Spagna – nobile spagnolo
 Alfonso Carlo di Borbone-Spagna – nobile spagnolo
 Alfonso Cristiano di Borbone-Spagna – infante di Spagna
 Amalia Filippina di Borbone-Spagna – nobildonna spagnola
 Antonio Pasquale di Borbone-Spagna – infante di Spagna
 Beatrice di Borbone-Spagna – nobildonna spagnola
 Bianca di Borbone-Spagna – nobildonna spagnola
 Carlo Luigi di Borbone-Spagna – nobile spagnolo
 Carlo Maria di Borbone-Spagna – nobile spagnolo
 Carlo Maria Isidoro di Borbone-Spagna – Infante di Spagna
 Carlotta Gioacchina di Borbone-Spagna – regina consorte di Portogallo
 Cristina di Borbone-Spagna – nobildonna spagnola
 Francesco di Paola di Borbone-Spagna – Infante di Spagna
 Gabriele di Borbone-Spagna – infante di Spagna
 Giacomo Enrico di Borbone-Spagna – nobile spagnolo
 Giacomo Pio di Borbone-Spagna – nobile spagnolo
 Giovanni di Borbone-Spagna – nobile spagnolo
 Giovanni Carlo di Borbone-Spagna – nobile spagnolo
 Gonzalo di Borbone-Spagna – infante di Spagna
 Elena di Borbone-Spagna – nobile spagnola
 Enrico di Borbone-Spagna – nobile spagnolo
 Eulalia di Borbone-Spagna – nobildonna spagnola
 Felipe di Borbone-Spagna – re di Spagna
 Francesco d'Assisi di Borbone-Spagna – infante di Spagna e duca di Cadice
 Francesco Saverio di Borbone-Spagna – infante di Spagna
 Giuseppina di Borbone-Spagna – Infanta di Spagna
 Isabella di Borbone-Spagna – nobildonna spagnola
 Isabella Fernanda di Borbone-Spagna – Infanta di Spagna
 Leonor di Borbone-Spagna – prima figlia di Filippo VI di Spagna
 Luigi di Borbone-Spagna – principe spagnolo
 Luigi Antonio di Borbone-Spagna – cardinale spagnolo
 Luisa Ferdinanda di Borbone-Spagna – nobildonna spagnola
 Margherita di Borbone-Spagna – nobildonna spagnola
 Maria Amalia di Borbone-Spagna – principessa spagnola
 Maria Antonia di Borbone-Spagna – regina consorte del Regno di Sardegna
 Maria Cristina di Borbone-Spagna (1833-1902) – infanta di Spagna
 Maria Cristina di Borbone-Spagna (1911-1996) – infanta di Spagna
 Maria de la Paz di Borbone-Spagna – infanta spagnola
 Maria de las Mercedes di Borbone-Spagna – principessa spagnola
 Maria de Pilar di Borbone-Spagna – infanta spagnola
 Maria Giuseppina di Borbone-Spagna – nobildonna spagnola
 Maria Isabella di Borbone-Spagna – nobildonna spagnola
 Maria Luisa di Borbone-Spagna (1745-1792) – infanta di Spagna
 Maria Luisa di Borbone-Spagna (1782-1824) – infanta di Spagna
 Maria Teresa di Borbone-Spagna – nobildonna spagnola
 Maria Teresa Raffaella di Borbone-Spagna – infanta di Spagna
 Pietro di Borbone-Spagna – nobile spagnolo
 Pietro Carlo di Borbone-Spagna – infante di Spagna e Portogallo
 Pilar di Borbone-Spagna – nobildonna spagnola
 Sebastiano di Borbone-Spagna – nobile e generale spagnolo
 Sofia di Borbone-Spagna – seconda figlia di Filippo VI di Spagna